Пекарі — рід тварин групи Свиновиді (Suimorpha)

Села:
 Пекарі — Сумська область, Конотопський район
 Пекарі — Черкаська область, Канівський район